Anomoeotidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
 Akesina
 Anomoeotes
 Dianeura
 Plethoneura
 Staphylinochrous
 Thermochrous

Lepidoptera